Drachenzahn bezeichnet:

 Stäbchenperle (Sprengperle), eine Art des Perlenschmucks
 einen fossilen Haizahn
 eine Form von Panzersperren